Шлапак — фамилия. Известные носители:

 Шлапак, Александр Витальевич (род. 1960) — украинский государственный деятель и экономист.
 Шлапак, Василий Владимирович (Владимир) (род. 1979) — епископ УАПЦ, архиерей ПЦУ.
 Шлапак, Виктор Владимирович (род. 1939) — советский и украинский русскоязычный писатель, критик, журналист.
 Шлапак, Сергей Петрович (род. 1953) — советский футболист.

  () — древний город майя в Мексике.